Pritzel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George August Pritzel
 Ernst Georg Pritzel